Асфандияров (, ) — татарская и башкирская фамилия.

Известные носители:
 Асфандияров, Анвар Закирович (1934—2014) — историк, кандидат исторических наук (1970), профессор.
 Асфандияров, Закир Лутфурахманович (1918—1977) — Герой Советского Союза.

Асфандиярова 
 Асфандиярова, Рима Газизовна (1938—2007) — советская и российская театральная актриса.
 Асфандиярова, Шахсанем Ибрагимбековна (1926—1996) — актриса.